La Parroquia Norte es una división-político administrativa venezolana, se encuentra ubicada en el Municipio Carirubana, Estado Falcón; posee una población aproximada de 100.000 habitantes, y un territorio de 13 km².

Reseña de la parroquia Norte 

Esta parroquia es producto de una lucha vecinal que se remonta a los años 1940 y 1950 que se vio materializada en el año 1992 con la aprobación de su constitución como Parroquia geopolítica por parte de Asamblea Legislativa del estado Falcón. Al principio se conoció como Parroquia Carirubana; luego su nombre fue sustituido por Parroquia Norte.

Abarca hoy día 53 sectores; algunas comunidades de mayor antigüedad que Punto Fijo, la capital del municipio, y otras como el sector Caja de Agua, Nuevo Pueblo (Norte y Sur), Barrio Nuevo y el populoso Sector de Antiguo Aeropuerto con sus seis sub-sectores, que lo convierte en el de mayor población y desarrollo económico, este, debe su nombre a que anteriormente en esos terrenos funcionó El Aeropuerto; de todos los sectores y comunidades de la parroquia el que mayor peso histórico posee es el sector de Las Piedras, debido a que en ella funcionaron los primeros comercios conocidos en la región, como fue la Casa Boulton, el Banco de Venezuela y el primer cine llamado Roxi.

Historia 

Algunos vecinos de los 23 sectores (que era lo que había para ese momento en el año 1989), trataron de organizarse, ya que no contaban con servicios públicos lo que hacia de la cotidianidad un verdadero suplicio; entre los luchadores/fundadores tenemos que mencionar: Héctor Vera, Rafael Piñero, Esteban Arapé, Ligia Yánez, Rafael Perozo, Gumersindo Alastre, Justo Barràez Pèrez, Paz de Chirinos entre otros, cabe destacar que estos vecinos iban continuamente al concejo municipal a plantear toda la problemática de su sector y por ello fueron conocidos como “el grupo del Norte” debido a su insistencia y unión. El dirigente Justo Barraez logró la incorporaciòn de los servicios públicos del Parcelamiento Antiguo Aeropuerto.

Investigaron en la ordenanza municipal que podían constituirse en parroquia, los que les llevó un poco de tiempo debido a que la comunidad desconocía lo que significaba ser parroquia y los beneficios que esto traería a la comunidad, recorrieron todos los sectores dándole charlas a las personas y motivándolas, en todo ese proceso recibieron asesoría por parte del personal de FUDECO; la Fundación para el Desarrollo de la región Centro Occidental, después de muchas reuniones llevaron su proyecto al concejo municipal; hasta que vieron materializada la creación de la parroquia el 21 de mayo de 1992.

Economía 

La principal actividad económica se desarrolla en el Complejo Refinador de Amuay, que no pertenece ni a la Parroquia ni al municipio Carirubana, pero por su cercanía y ubicación geográfica tiene gran influencia y de ella se derivan actividades conexas en empresas de servicios, contratistas, empresas metal mecánicas, pequeñas y medianas industrias, entre otras, generadoras de empleos directos e indirectos. 

La actividad pesquera tanto artesanal e industrial coexisten y es desarrollada en su mayoría en el sector Las Piedras como en Nuevo Pueblo, así como la de servicios conexos a éstas, tienen su asiento en el Puerto de Las Piedras y muelles privados. Dicha actividad es de gran relevancia en la zona.

La organización de los pescadores en: Cooperativas, asociaciones, y la implantación de políticas de asistencia técnica y financiamiento, potencian efectivamente esta actividad, generando empleos y el abastecimiento de productos pesqueros para el mercado local y nacional.

La Parroquia Norte, cuenta hoy en día con varios centros comerciales, panaderías, colegios, supermercados, farmacias, gasolineras, variados restaurantes, en fin un creciente comercio que genera afluencia turística.

Se encuentran en proceso de construcción varias edificaciones de gran envergadura como un centro comercial, que contará con diversos locales prestatarios de servicios y contiguo un mercado minorista impulsado por el sector gubernamental frente a otro centro comercial ya en funcionamiento.

En las adyacencias a la parroquia Norte, se encuentran otros comercios de gran importancia que si bien es cierto no pertenecen a ella, son fuentes generadoras de empleos, algunos de ellos se encuentran en etapa de construcción, tal es el caso del concesionario de automóviles Hyundai, y un hotel de cuatro estrellas. Aparte de los ya existentes en la prolongación de la Av. Jacinto Lara y de la Avenida Raúl Leoni; que son las arterias viales de mayor circulación e importancia que, en conjunto a la calle Comercio del sector Caja de Agua, y la Avenida principal del sector Antiguo Aeropuerto, conforman el eje vial más importante de la Parroquia Norte. También encontramos importantes empresas suplidoras de materiales de construcción, así como distribuidoras de refrescos.
 
Toda esa actividad comercial, industrial y pesquera hacen que la Parroquia Norte tenga un pujante crecimiento económico. En cuanto a los servicios públicos, el sector cuenta con los siguientes: acueducto, alumbrado público, energía eléctrica, vialidad pavimentada, telefonía y aseo urbano.

Véase también 

 Anexo:Sectores, urbanizaciones y barrios de Punto Fijo
 Municipio Carirubana
 Parroquia (civil)
 Punto Fijo

Enlaces externos 

 
 Gobierno de Falcón
 Hoteles

Norte
Punto Fijo